Апертура 2016 () — 99-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2016/2017 на rsssf.com

2016
Чили
Спорт в Чили в 2016 году